

Sigle 

CUT est un sigle ou un acronyme qui peut faire référence à :
 Central Única dos Trabalhadores, au Brésil ;
 Central Única de Trabajadores, au Chili de 1953 à 1973 ;
 Central Unitaria de Trabajadores, au Chili de 1990 à nos jours ;
 Central Unitaria de Trabajadores, en Colombie ;
 Central Unitaria de Trabajadores, au Paraguay ;
 Central Unitaria de Trabajadores, au Pérou ;
 Central Unitaria de Trabajadores, au Venezuela ;
 Comité de l'unité togolaise, un ancien parti politique du Togo ;
 Centro Universitario Teatrale di Bari, un centre théâtral italien où a joué Roberto Roversi ;
 Coordinated universal time (en français, temps universel coordonné), la notation officielle n'est pas CUT mais UTC.

Code 
CUT est un code, qui peut faire référence à :
 Cuba, selon la liste des préfixes OACI d'immatriculation des aéronefs ;
 , dans le territoire de Neuquén, en Argentine, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code